Le mot « loup » désigne principalement les canidés appelés loups, notamment le Loup gris () et en Europe plus particulièrement le Loup gris commun ().

Sciences 	

 En astronomie, le Loup est une constellation
 Dans la pharmacie d'Ancien Régime, le loup est un ingrédient utilisé comme remède
 En anthropologie, les Loups sont un peuple amérindien.

Zoologie 
 , nom vernaculaire donné à diverses espèces de Canidés et notamment le Loup gris ()
 , nom vernaculaire donné à diverses espèces de poissons

Voir aussi :
 , nom vernaculaire donné à divers animaux marins
 , nom vernaculaire donné à deux lynx.
 Loup-marsupial, Loup zèbre ou Loup de Tasmanie, noms vernaculaires donnés au Thylacine (), une espèce éteinte de Marsupial.
 Loup fouisseur, nom vernaculaire donné au Protèle ()

Botanique 
Voir les noms vernaculaires inspirés du loup sur l'article Loup dans la culture européenne

Arts et littérature

Titres d’œuvres 

 En cinéma, Loup est un film de Nicolas Vanier, sorti en 2009
 Loup (série télévisée d'animation)

Divers 
 En musique, un loup est un défaut musical.
 Dans les contes, le loup, parfois surnommé grand méchant loup, est un personnage traditionnel
 Tue-loup, un groupe de rock français.

Objets divers 

 Un loup est un demi-masque couvrant le pourtour des yeux.
 Un loup est un engin défensif utilisé, au Moyen Âge, contre la machine de guerre appelée bélier.
 Un loup ou tête de loup, un balai pourvu d'un long manche permettant, entre autres, d'atteindre les toiles d'araignée.
 Un loup est, en métallurgie, une masse de métal obtenue par accident.
 Un loup est une machine employée pour l'effilochage des matières textiles.

Onomastique

Anthroponymie

Nom de famille 

 Douna Loup, écrivaine franco-suisse ;
 Jean-Jacques Loup, auteur de bande dessinée et caricaturiste français ;
 Mireille Loup, photographe, vidéaste et écrivaine ;
 Victoire Loup, journaliste gastronomique, consultante culinaire et auteur de livres de cuisine.

Prénom 
Enfin Loup est un prénom mixte, quoique plus fréquemment porté par des hommes, à l'instar de :
 
 Loup de Champagne, premier duc de Champagne ;
 Loup de Provence (), un duc de Provence ;
 Loup de Ferrières (805 - 862), un ecclésiastique et théologien franc, abbé de Saint-Pierre et Saint-Paul de Ferrières-en-Gâtinais (Loiret) ;
  (), un duc de Vasconie ;
  (), un duc de Vasconie ;
 Loup de Spolète, duc de Spolète (744-751) ;
  (), un duc de Vasconie ;
 Loup Durand (1933-1995), écrivain et scénariste français.

Saints chrétiens 
Pour les personnages canonisés, voir

Toponymes

Canada 
 La Baie de Loup est une baie située sur l'île de Terre-Neuve (Canada).
Ruisseau du Loup-Cervier, un affluent de la rivière aux Rats, dans Rivière-Mistassini et Notre-Dame-de-Lorette, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
Ruisseau du Loup-Cervier, ruisseau de Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 49' 00" Nord; 70° 51' 06" Ouest.
Ruisseau du Loup-Cervier, ruisseau de Les Lacs-du-Témiscamingue (territoire non organisé), MRC Témiscamingue, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 02' 32" Nord; 78° 35' 40" Ouest.

États-Unis 
 Loup, un comté de l'État du Nebraska (États-Unis).
 Le Loup, rivière du Nebraska (États-Unis).
 Le Loup Loup, un col sur la Washington State Route 20 dans l'État de Washington ((États-Unis).

France 
 Le Loup, fleuve du département des Alpes-Maritimes (France).
 Le Loup, ruisseau de la région naturelle de l'Entre-deux-Mers (France).
 

Pour les noms de lieux en rapport avec le loup, voir Loup dans la culture européenne

Autres 
 Les jeux du loup sont des jeux de poursuite très populaires chez les enfants ;
 le loup est une figure héraldique.

Voir aussi 

 
 
 
  page d'homonymie concernant les saints portant ce nom
  page d'homonymie concernant les lieux et les personnes portant ce nom
  (loup en allemand)
  (loup en espagnol)
Patronyme français
Patronyme suisse
Homonymie d'hydronyme
Homonymie de prénom
Prénom épicène
Prénom français